

Personnalités 

 Behnam Seraj (né en 1971), footballeur iranien ;
  (né en 1982), footballeur koweitien ;
 Islam Seraj (né en 1989), footballeur saoudien ;
 Mahbouba Seraj (née en 1948), journaliste afghane, militante des droits des femmes ;
  (né en 1954), journaliste bengali.